Trueblood ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Franklin Trueblood (1847–1916), US-amerikanischer Pädagoge, Pazifist und Verbandsfunktionär 
 David Elton Trueblood (1900–1994), US-amerikanischer Theologe und Autor
 Jeremy Trueblood (* 1983), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Mark Trueblood (* 1948), US-amerikanischer Astronom und Ingenieur

Siehe auch:

 True Blood, US-amerikanische Fernsehserie